Вильярментеро-де-Кампос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Население — 11 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 Guía del Camino de Santiago para personas con discapacidad

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии